Список консулов Римской империи с 27 года до н. э. до начала VII века, когда традиция консулата окончательно угасла. Во времена Империи консулы утратили властные полномочия, однако формально остались высшими лицами в государстве, по именам которых назывались года (то есть они были эпонимами). Консульство до окончания своего существования оставалось наивысшей честью для любого жителя Империи.

Назначение консулов-суффектов, бывшее в эпоху Республики экстраординарной мерой, при Империи стало обычным явлением — суффекты назначались для того, чтобы большее количество людей могло получить честь занятия консульской должности. При этом год назывался по именам ординарных консулов, которые, как и раньше, вступали в должность с 1 января. Для периода I—II веков имена суффектов фиксируются в источниках, начиная с III века встречаются все реже, с IV века их известно очень мало. При этом занятие ординарного консулата после того, как человек уже был суффектом, считалось вторым консульством, и так и помечалось в источниках (консул в n раз).

В консульской коллегии существовало определенное старшинство. Так, если консулами были два императора, то первым считался более старший по титулу или по возрасту, если два частных человека — тот, кто уже занимал консульскую должность или был родственником императора, и т. п. Старшинство фиксировалось в надписях в порядке написания имен консулов, но какой-то реальной роли не играло. В данном списке старшие консулы обозначены в левом столбце.

I век до н. э.

I век

II век

III век

IV век

V век

VI век

VII век

Примечания

См. также 
 Список магистратов-эпонимов Римской республики

Источники 
 Mommsen Th., Pearse R., eds (2006) [1892]. «Part 8: List (fasti) of the consuls to 354 AD». Хронография 354 года.

Литература 
 Degrassi, Attilio. I fasti consolari dell’impero romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo. Roma, 1952.

Поздняя империя 
 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume I A.D. 260—395. Cambridge University Press: Cambridge, 1971.
 Jones A.H.M., Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume II. A.D. 395—527. Cambridge University Press: Cambridge, 1980.
 Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume III. AD 527—641. Cambridge University Press: Cambridge, 1992.
 Bagnall R.S., Cameron A., Schwarts S.R., Worp K.A. Consuls of the Later Roman Empire. Atlanta, Georgia, 1987. ISBN 155540099X ISBN 9781555400996
 Barnes T.D. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982. ISBN 0783722214

 
Р
Списки:Древний Рим